Majoni steht für:

 Majoni Plastics, ein niederländisches Unternehmen und ehemaliger Automobilhersteller

Majoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Cesare Majoni (1876–1969), italienischer Diplomat
 Mario Majoni (1910–1985), italienischer Wasserballspieler